Анато́лий Пота́пов:
 Потапов, Анатолий Викторович (род. 1942) — советский и российский дипломат.
 Потапов, Анатолий Иванович (1935—2013) — академик РАМН, министр здравоохранения РСФСР.
 Потапов, Анатолий Павлович (1938—1996) — советский шахтёр, Герой Социалистического Труда.